Мива может означать:
 Мива — гора в городе Сакураи, Япония.
 Мива — один из ворорских языков.
 Мива (род. 1990) — японская певица.
 Мива, Тэцудзи (род. 1949) — японский математик.